P9 peut faire référence à :
 Connecteur P9, un connecteur électrique utilisé avec une carte mère de type AT ;
 HK P9s, un pistolet de la compagnie Heckler & Koch ;
 Huawei P9, un smartphone sorti en 2016 ;
  ;
 Papyrus 9, un papyrus du Nouveau Testament ;
 Power Nine, un jeu de cartes à collectionner.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres